Pimpinella gussoni är en flockblommig växtart som beskrevs av Jan Svatopluk Presl. Pimpinella gussoni ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
gussoni